Чемпионат Хорватии прошёл в феврале 1995 года.

Таблица

Тай-брейк за первое место

Ссылки 
 

Чемпионаты Хорватии по шахматам
1995 год в шахматах
Февраль 1995 года
Спорт в Хорватии в 1995 году